Давидо́вич — українське, білоруське прізвище. Походить від імені Давид.

Відомі люди 

 Давидович Ганна Андріївна (1927—1970) — українська художниця, графік.
 Давидович Лілія Михайлівна ()  — білоруська актриса, Народна артистка Білорусі (1975)
 Лоліта Давидович () — канадська акторка.
 Давидович (Пєшкова) Майя Лазарівна (1946—2021) — російська журналістка, літературний критик, оглядач радіостанції «Ехо Москви».
 Давидович Павел (, 1995) — польський футболіст.
 Давидович Рувен Лейзерович — радянський хімік, доктор хімічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту хімії Далекосхідного відділення РАН, завідувач лабораторій12 Заслужений діяч науки Російської Федерації.
 Давидович Ярослав Васильович ( 1948) — заслужений юрист України, голова Центральної виборчої комісії (2004—2007).

 Давидович Белла Михайлівна ( 1928) — радянська та американська піаністка і музичний педагог.